Le pouvoir économique est un terme qui peut faire référence au :

pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité d'acheter des biens et services ;
pouvoir de monopole, à savoir la capacité de fixer les prix. Il s'agit du contraire de la situation d'un marché parfaitement concurrentiel, où l'offre et la demande fixent les prix ;
pouvoir de négociation, c'est-à-dire la capacité des agents à imposer leurs conditions (rapport qualité/prix par exemple) ;
pouvoir managérial ou de direction, à savoir la capacité des managers de sanctionner leurs employés si ceux-ci ne respectent pas les objectifs fixés par l'organisation. Il est d'autant plus fort en raison de l'existence du chômage.